Spíler 2 TV este un al doilea canal al grupului TV2 Média Csoport pentru bărbați, lansat pe 11 august 2018.

Istorie 
Unul dintre antecedentele sale este că pe 14 februarie 2018, sigla a fost protejată la SZTNH. La 1 martie 2018 fostul Spíler TV a fost redenumit în Spíler 1 TV. La sfârșitul lunii iulie din 2018, s-a confirmat că Spíler 2 TV se va lansa pe 11 august. Sigla seamănă cu cel al lui Spíler 1 TV, dar culoarea este albastru.

Vocea canalului este Turi Bálint.

Programe aparținând altor genuri 

 10 dolog, amit nem tudtál...
 American Ninja Warrior
 Korszakalkotó felfedezések 
 Megarakományok
 Őrült feltalálók
 Vinnie Jones: Az orosz meló
 Zsarulesen

Legături externe